Crillon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Crillon-le-Brave, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Crillon, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,